Sandro Hauswirth (ur. 29 sierpnia 2000 w Gstaad) – szwajcarski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2017–2020) i zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2016). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował we wrześniu 2014 w Einsiedeln, gdzie plasował się w szóstej i siódmej dziesiątce zarówno w konkursach FIS Cupu, jak i Alpen Cupu. Rok później, we wrześniu 2015 w tym samym miejscu zdobył pierwsze w karierze punkty Alpen Cupu (był 23.).

W lutym 2016 w Lillehammer wziął udział w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży, zajmując 11. lokatę w konkursie indywidualnym. W marcu 2016 w Baiersbronn po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce zawodów Alpen Cupu (8. miejsce). We wrześniu 2016 w Einsiedeln, po zajęciu 26. miejsca, zdobył pierwsze w karierze punkty FIS Cupu. 27 grudnia 2016 w Engelbergu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, punktując w pierwszym starcie w zawodach tej rangi (24. lokata). W lutym 2017 w Park City wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym zajął 27. pozycję, a w rywalizacji drużynowej z reprezentacją swojego kraju był 8.

9 września 2017 w Kanderstegu po raz pierwszy stanął na podium Alpen Cupu, zwyciężając w rozegranym wówczas konkursie. Sukces ten powtórzył 15 grudnia 2017 w Seefeld i 9 marca 2018 w Chaux-Neuve, ostatecznie, jako pierwszy Szwajcar w historii, zwyciężając w klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2017/2018. 17 grudnia 2017 po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w Pucharze Świata, odpadając w kwalifikacjach do drugiego konkursu indywidualnego w Engelbergu. 28 grudnia 2017 w Engelbergu po raz pierwszy zajął lokatę w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Kontynentalnego (był ósmy). W lutym 2018 ponownie wystąpił w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 13., a zmaganiach drużynowych 10. (mężczyźni) i 11. (mikst). 3 marca 2018 w Lahti zadebiutował w drużynowym konkursie Pucharu Świata, zajmując 7. miejsce, a w zawodach głównych w rywalizacji indywidualnej dzień później, kończąc je na 39. pozycji. W sezonie 2017/2018 jeszcze raz wystąpił w głównej części zmagań, zajmując ze szwajcarską kadrą 8. miejsce w konkursie drużynowym w Vikersund.

W sierpniu 2018 w Einsiedeln zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 49. miejsce. W styczniu 2019 wziął udział w mistrzostwach świata juniorów, w indywidualnych zmaganiach zajmując 21., a w drużynowych 9. lokatę. W sezonie 2018/2019 w głównej części zmagań indywidualnych wystąpił tylko w Predazzo, gdzie plasował się na przełomie piątej i szóstej dziesiątki. Poza tym dwukrotnie awansował do drugiej serii konkursów drużynowych (8. w Vikersund i 7. w Planicy). 21 marca 2019, w treningu przed kwalifikacjami do pierwszego konkursu Planica 7, po raz pierwszy w karierze przekroczył dystans 200 metrów, ustanawiając swój rekord życiowy (201,5 metra).

W sezonie 2019/2020 występował głównie w Pucharze Kontynentalnym. W zawodach najwyższej rangi wziął udział tylko w lipcu 2019 w Wiśle, gdzie odpadł w kwalifikacjach do zawodów indywidualnych, a w konkursie drużynowym nie awansował do drugiej serii. Zimą ani razu nie przystąpił do rywalizacji w Pucharze Świata. W marcu 2020 w Oberwiesenthal po raz ostatni wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, notując najlepsze w karierze wyniki – indywidualnie był 12., a w drużynie 8.

W sezonie 2020/2021 po cztery razy wystąpił w indywidualnym (w 2. konkursie w Niżnym Tagile poprawiając swój najlepszy w karierze występ w zawodach tej rangi (34. lokata)) oraz drużynowym konkursie głównym Pucharu Świata, trzykrotnie awansując do 2. serii rywalizacji zespołowej. 24 marca 2021, podczas treningu przed kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata w Planicy, poprawił swój rekord życiowy, osiągając odległość 237 metrów.

W sezonie 2021/2022 latem trzykrotnie wystąpił w konkursach Letniego Grand Prix, plasując się na przełomie czwartej i piątej dziesiątki. Zimą w Pucharze Świata wystąpił wyłącznie w Engelbergu, gdzie dwukrotnie odpadł w kwalifikacjach. Większość sezonu zimowego występował w Pucharze Kontynentalnym, gdzie jednak punktował tylko w otwierających cykl słabo obsadzonych konkursach w Chinach.

Z zespołem Berneńskiego Związku Narciarskiego (BOSV) kilkukrotnie stawał na podium rywalizacji drużynowej w ramach mistrzostw Szwajcarii – w 2014 zdobył brązowy medal, po srebrne krążki sięgał w 2016, 2017, 2018 i 2019, a w 2021 ponownie zdobył brązowy medal w tej konkurencji. Zdobywał również medale mistrzostw Szwajcarii w rywalizacji juniorów.

Skoczkami narciarskimi byli również jego ojciec – Benz Hauswirth oraz wujek – Christian Hauswirth.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Hauswirtha na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty S. Hauswirtha na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 6 stycznia 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000
Ludzie urodzeni w Gstaad